Клементина Ивановна Ростовцева (2 марта 1924, Тула — 7 сентября 2005, Москва) — советская и российская театральная актриса, Народная артистка РСФСР (1989).

Биография 
Клементина Ростовцева родилась 2 марта 1924 года в Туле. Окончила Школу-студию МХАТ в 1947 году была принята в труппу Московского Художественного театра. Была одной из ярких студенток первого набора Школы-студии, принятых в МХАТ. С первых шагов на сцене играла в составе легендарных спектаклей: «Воскресение», «Мария Стюарт». Обладала живым, общительным характером и особенным чувством юмора.

После раздела театра в 1987 году на две труппы служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Преподавала актёрское мастерство в Московском хореографическом училище, затем в Академии танца Наталии Нестеровой.

Умерла 7 сентября 2005 года в Москве, похоронена на Востряковском кладбище (участок № 17).

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (29 июля 1959 года).
 Народная артистка РСФСР (4 сентября 1989 года).
 Орден Почёта (30 июля 1999 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден Дружбы (5 ноября 2004 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Работы в театре

Московский Художественный театр 

 «Победители» Б. Чирскова — официантка из штаба Муравьева
 «Синяя птица» М. Метерлинка — Насморк
 «Воскресение» Л. Толстого
  — «Анна Каренина» Л. Толстого — Аннушка
  — «Мещане» М. Горького — Поля
  — «Домби и сын» Ч. Диккенса — Сьюзен
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — Мария
  — «Школа злословия» Р. Шеридана — Леди Тизл
  — «Вишнёвый сад» А. Чехова — Дуняша
  — «Три сестры» А. Чехова — Наташа
  — «Мёртвые души» Н. Гоголя — Коробочка, Фетинья
 «Ревизор» Н. Гоголя — Пошлёпкина
 «На дне» М. Горького — Квашня
 «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского — Карпухина
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — Манефа
 «Хлеб наш насущный» Н. Вирты — Елена Озерова (премьера)
 «Зелёная улица» А. Сурова — Феня (премьера)
 «Дмитрий Стоянов» Б. Левантовской — Ольга Дробот (премьера)
 «Битва в пути» Г. Николаевой — Катя (премьера)
  — «Зимняя сказка» Шекспира — пастушки Доркас и Мопс
  — «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского — Девица Перепелицына
  — «Старый Новый год» М. Рощина — Люба
  — «Три сестры» А. Чехова — нянька Анфиса

Московский Художественный академический театр имени М. Горького 
 «Синяя птица» М. Метерлинка — соседка Берленго и Мать
 «Мёртвые души» Н. Гоголя — вице-губернаторша 
 «Зойкина квартира» М. Булгакова — 1 я и 2 я дамы
 «Вьё-Карре» Т. Уильямса — туристка
  — «Прощание с Матёрой» Валентина Распутинa — Настасья (1995)

 Фильмография 

 Актриса 
  — Седьмой спутник — женщина  — Минута истории — Глафира  — Мещане — Поля, дочь Перчихина, швейка  — Кремлёвские куранты — торговка салом  — Записки Пиквикского клуба — миссис Клоппинс  — Село Степанчиково и его обитатели — Анна Ниловна Перепелицына  — Роса — бабушка Троши  — Мария Стюарт — Маргарита Керл, камеристка Марии  — Ну, публика! — подруга Петровны  — Расписание на завтра — Надежда Ивановна  — Сибирь — Татьяна Никаноровна  — Мёртвые души — Фетинья, прислуга Коробочки  — На таёжных ветрах — жена Ветрова  — Сегодня и завтра — Зина, жена Савелия Бажутина Озвучивание мультфильмов 
  — Высокая горка (оригинальное озвучивание)
  — Непьющий воробей. Сказка для взрослых
  — Сказки для больших и маленьких («Волшебное слово») — Зайчиха''

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Театральные педагоги СССР
Театральные педагоги России
Преподаватели Московского хореографического училища
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Похороненные на Востряковском кладбище